Julio González Pola (1865-1929) – scultore spagnolo
Julio González (1876-1942) – scultore spagnolo
Julio José González (n. 1991) – calciatore messicano 
Julio Valentín González (n. 1981) – calciatore paraguaiano
Julio César González Trinidad (n. 1992) – calciatore paraguaiano
Julio González – calciatore argentino
Julio Alberto González – calciatore argentino